Южно-Американская епархия

 Буэнос-Айресская и Южно-Американская епархия
 Каракасская и Южно-Американская епархия
 Аргентинская и Южноамериканская епархия
 Южно-Американская епархия (Грузинский патриархат)